Rare steht für:
 Rare,  britisches Entwicklungsstudio von Videospielen

RARE steht als Abkürzung für:
 Ronne Antarctic Research Expedition, Antarktisexpedition (1946–1947) unter der Leitung des US-amerikanischen Polarforschers Finn Ronne

Sonstiges:
 Rare Range, Gebirgszug im Palmerland, Antarktika

Abkürzung